Amon Amarth peut désigner :
 Amon Amarth, un volcan de Mordor dans Le Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien ;
 Amon Amarth, un groupe de death metal suédois nommé d'après le précédent.